Прорыв под Арысью — наступательная операция германской армии в районе Мазурских озёр, сыгравшая решающую роль в Мазурском сражении.

Предыстория 
После поражения в битве при Танненберге войска Российской империи отступили, освободив юг Восточной Пруссии. Первая русская армия, не участвовавшая в сражении, в начале сентября 1914 года осадила Летцен и крепость Бойен. Ей противостояли части 8-й германской армии, действовавшие в одиночку. В прорыве под Арысью участвовала одна из дивизий 8-й армии.

Ход битвы 
Во время битвы за Танненберг 1-й армейский корпус генерала от инфантерии Германа фон Франсуа прорвался в районе Уздау. 2-я немецкая дивизия, входившая в состав корпуса, воспользовалась окружением Наревской армии и вышла к Найдернбургу, а 1-я дивизия блокировала 1-й российский армейский корпус, предотвратив его продвижение к Зольдау. Таким образом все части фон Франсуа воевали на разных направлениях и действовали изолированно друг от друга. 2-я дивизия двинулась с запада от Миколайки к озеру Спирдинг на восток. После освобождения Йоханнесбурга она направилась к Арыси, небольшому городу с населением 5 000, где располагался один из самых больших немецких военных полигонов в Восточной Пруссии. В частности весной 1914 года именно на этом полигоне 1-я дивизия провела 4 недели и поэтому была хорошо подготовлена для действий в районе Арыси, что было важно для дальнейших планов генерала фон Франсуа.

1-я дивизия прошла маршем по Йоханессбургерскому шоссе, выйдя к Арыси. Слева от Снярдв расположился 5-й восточно-прусский пехотный полк «Фон Бойен». В правой части полигона наступал 1-й восточно-прусский гренадерский полк «Наследный принц», слева — 6-й восточно-прусский пехотный полк «Герцог Карл Мекленбург-Стрелицкий» и с юга — 2-й восточно-прусский пехотный полк «Король Фридрих Вильгельм I». 7 сентября 2 пехотных полка Германской империи вышли к полигону, но их дальнейшее продвижение было остановлено. В то же время в тот же день полк «Фон Бойен» сумел взять Арысь.

Город опустел, дома были разрушены и разграблены. Захват Арыси угрожал русским войскам окружением. Некоторые части Российской армии были выведены с полигона в ночное время. 8 сентября начался штурм казарм военного полигона. Во второй половине дня гренадерский полк «Наследный принц» достиг Вежбины (гмина Ожиш), а вечером пехотный полк «Герцог Карл Мекленбург-Стрелиц» полностью захватил полигон. Русские войска отступили обратно на север к Элку.

Солдат и офицеров погибших во время прорыва похоронили на мемориальном кладбище Арыси.

Литература 
 Max Hoffmann: Tannenberg wie es wirklich war. Verlag für Kulturpolitik, Berlin 1926.
 Friedrich von Schellwitz: Das Gefecht von Arys am 7. und 8. September 1914. Offene Worte, Berlin 1928.

Сражения Первой мировой войны
История Восточной Пруссии
Сражения 1914 года
Сентябрь 1914 года
Сражения Германии
Сражения России